Polk City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Polk City (Florida)
Polk City (Iowa)